Василий Александрович Потто (литературные псевдонимы: Драгунский офицер, Драгун;  — ) — генерал-лейтенант русской императорской армии, военный историк, кавказовед, известный как «летописец» кавказских войн и сражений, а также прозванный «Нестором кавказской истории».

Будучи кадетом Дворянского полка, Василий Потто в 1854 году написал несколько стихотворений на тему шедшей в то время Восточной (Крымской) войны. Вскоре эти стихотворения были напечатаны в «Журнале военно-учебных заведений». Император Николай I, которому стихотворения пришлись по душе, пожаловал Василию Потто золотые часы с цепью.

По окончании Восточной войны, в которой Потто принимал участие на Кавказском театре военных действий, он отправился на Северный Кавказ, где собирал материалы, а также песни, народные предания и рассказы о военных событиях, происходивших на Кавказе. В 1860 году Потто стал публиковать статьи и очерки в ежемесячном военном журнале «Военный сборник» под псевдонимами, вначале — Драгунский офицер, а затем — Драгун. В 1866 году написал историю своего полка («История Новороссийского драгунского полка»), которое стало первым его отдельным изданием. Потто продолжал писать книги и статьи, которые с 1889 года публиковались в ежемесячном историко-литературном журнале «Исторический вестник». С 1901 по 1910 годы был редактором «Кавказского сборника». Кроме собственных, под редакцией Потто вышли в свет много исторических трудов других авторов.

Книги

Многотомные издания

Статьи

Брошюры «Солдатской библиотеки» 
Ряд глав из 5-томного издания Потто «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» был выпущен издателем В. А. Березовским отдельными брошюрами из серии «Солдатская библиотека» ().

Комментарии 
Комментарии

Примечания 
Ссылки на книги и статьи

Источники

Потто